

Geografia
Amir – kibbutz nel Distretto Settentrionale di Israele
Əmir – villaggio del comune di Poladlı (distretto di Gədəbəy, Azerbaigian)

Musica 
Amir – album in studio del cantante Tamino

Onomastica
Amir – nome proprio di persona arabo maschile
Amir – nome proprio di persona ebraico maschile

Persone
Amir – rapper e produttore discografico italiano
Yigal Amir – criminale israeliano